Куевиљас има више значења:

 Куевиљас (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Куевиљас (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику